Résultats détaillés des épreuves d'aviron aux Jeux olympiques d'été de 2008.

Skiff hommes

Finale (16/08/2008)

Demi-finale (13/08/2008)





Quart de finale (11/08/2008)

de finale

de finale

de finale

de finale

Tour éliminatoire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Skiff femmes

Finale (16/08/2008)

Demi-finales (13/08/2008)





Quart de finale (11/08/2008)

de finale

de finale

de finale

de finale

Tour éliminatoire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Deux de pointe hommes

Finale (16/08/2008)

Demi-finales (13/08/2008)





Repêchage (11/08/2008)

Tour éliminatoire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Deux de pointe femmes

Finale (16/08/2008)

Repêchages (12/08/2008)

repêchage

repêchage

Tour éliminatoire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

Deux de couple hommes

Finale (16/08/2008)

Demi-finales (13/08/2008)





Repêchage (11/08/2008)

Tour éliminatoire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Deux de couple femmes

Finale (16/08/2008)

Repêchage (11/08/2008)

de repêchage

de repêchage

Tour éliminatoire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

Quatre de pointe hommes

Finale (16/08/2008)

Demi-finales (13/08/2008)





Repêchage (11/08/2008)

Tour préliminaire (09/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Quatre de couple hommes

Finale (17/08/2008)

Demi-Finale (14/08/2008)





Repêchage (12/08/2008)

Tour préliminaire (10/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Quatre de couple femmes

Finale (17/08/2008)

Repêchage (12/08/2008)

Tour préliminaire (10/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

Huit de pointe hommes

Finale (17/08/2008)

Repêchage (12/08/2008)

Tour préliminaire (11/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

Huit de pointe femmes

Finale (17/08/2008)

Repêchage (13/08/2008)

Tour préliminaire (11/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

Deux de couple poids léger hommes

Finale (17/08/2008)

Demi-Finale (14/08/2008)





Repêchage (12/08/2008)

repêchage

repêchage

Tour éliminatoire (10/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Deux de couple poids léger femmes

Finale (17/08/2008)

Demi-Finale (14/08/2008)





Repêchage (12/08/2008)

repêchage

repêchage

Tour éliminatoire (10/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire

Quatre de pointe poids léger hommes

Finale (17/08/2008)

Demi-Finale (14/08/2008)





Repêchage (12/08/2008)

Tour préliminaire (10/08/2008)

éliminatoire

éliminatoire

éliminatoire 

Résultats détaillés